Корноухово — название населённых пунктов:

Россия 
 Корноухово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Корноухово — деревня в Кайбицком районе Республики Татарстан.
 Корноухово — село в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан.